Гарнизов — русская фамилия. Известные носители:
 Гарнизов, Алексей Альбертович (род. 1963) — советский и российский композитор, режиссёр, продюсер.
 Гарнизов, Михаил Тихонович (1924—1963) — сержант, Герой Советского Союза.